Deep – polski raper
 Deep – fikcyjna wirtualna rzeczywistość w książkach Siergieja Łukjanienki
 Deep – niemiecka nazwa Mrzeżyna
 Deep – album Petera Murphy’ego
 „Deep” – singel zespołu Anathema
 Deep − japońska organizacja mieszanych sztuk walki
 Deep – polska marka odzieżowa

Osoby
 Johnny Depp – aktor